Denisa Emilia Răducu () cunoscută profesional ca "Denisa Manelista", a fost o interpretă română de muzică populară și manele.  A lansat prima piesă în anul 2003, intitulată "Dacă pozele ar vorbi" alături de Florin Pește, unchiul său.

Debutul 
Tatăl provine dintr-o familie de muzicanţi instrumentişti, el fiind saxofonist. ”Toată familia mea cântă: bunicii, unchii, tata… Sunt intrumentişti şi de la ei am prins gustul pentru muzică şi, probabil, am moştenit şi talentul. Din păcate, eu nu ştiu să cânt la intrumente, ci doar vocal”, povestea în trecut Denisa pentru revista Taifasuri 

La şcoală, pe la 12 ani, cânta la toate concursurile de muzică populară şi lua numai premiul I, aşa că era invitată la diverse emisiuni televizate. Într-o zi, mătuşa ei, soţia manelistului Florin Peşte, a văzut o astfel de emisiune şi l-a chemat pe soţul ei să o vadă pe nepoata Denisa la televizor. Florin Peşte, foarte cunoscut muzicant, a chemat-o pe Denisa să înregistreze câteva manele în studioul lui. ”Eu interpretam muzică populară de copil, pe la serbări şi pe la spectacole locale. Apoi, m-a auzit domnul Florin Peşte cântând şi mi-a propus o colaborare. Aşa am început să înregistrez şi am debutat cu melodia „Dacă poezele ar vorbi”. Aveam doar 14 ani şi m-a impresionat faptul că veneau la studio interpreţi cunoscuţi de manele, iar acest lucru a cântărit mult în alegerea pe care am făcut-o. La muzica populară nu am renunţat de fapt niciodată! Cânt în continuare la nunţi şi la petreceri. Am fost remarcată cu manele, care au prins extraordinar la public, şi de aceea toţi mă percep ca aparţinând acestui gen muzical”, mărturisea Denisa într-un interviu mai vechi.

Biografie 
S-a născut într-o familie de muzicieni de la „tată la fiu" ; fiica saxofonistului Emilian Răducu și Geta Dovleac, avea o soră, Adelina. Talentul său muzical a fost descoperit de Florin Pește la vârsta de 14 ani. Ca urmare, la vârsta de 14 ani alături de Florin Pește a lansat și prima piesă, ”Dacă pozele ar vorbi”, de pe albumul de succes „Unde ești?”.  Chiar dacă începuse să cunoască succesul, Denisa a preferat să rămână acasă și să termine liceul, apoi s-a mutat în București și s-a înscris la Facultatea de Drept. Cel mai mare vis al său este însă acela de a cânta muzică populară. Pe parcursul scurtei sale cariere profesionale a înregistrat numeroase piese și în colaborare cu artiști naționali precum Nicolae Guță , Liviu și Sorinel Puștiu, Florin Salam, Liviu Mititelu și Sorin Copilul de Aur.  

Decesul  

În anul 2017, Denisa ajunsese să se simtă din ce în ce mai rău, drept pentru care medicii care o țineau sub observație să nu o mai interneze decât pentru ședințele de hidratare și administrarea de calmante. Aceasta a fost diagnosticată cu cel mai grav cancer de ficat "carcinom hepato-celular". Artista ajunsese să se hrănească doar cu ajutorul perfuziilor, slăbise îngrozitor și nu se mai putea deplasa pe propriile picioare, ci dusă pe brațe cu persoane din familie sau ajutată de un cărucior. În ziua de 23 iulie 2017, în jurul orei 04:00, o ambulanță a fost chemată la domiciliul cântăreței, pacienta fiind găsită în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să facă tot ce au putut pentru a o ajuta pe artistă, însă decesul a fost constatat după aproximativ oră în care s-au efectuat manevre de resuscitare. Este înmormântată în mormântul familiei din cimitirul fostei mănăstiri Morunglava din Ștefănești ( Vâlcea )

Albume și single-uri 
Albume generate de platforma YouTube. 

 De ziua ta 
 Denisa & Florin Pește & PlayAj
 Dublu impact. Vol 3
 4 Dame
 Best Of 

Albume:

 Denisa Și Nicu Vesa - Șterge Mamă Lacrima (2008) 

 Unde Ești? (2008)

 Iubire Floare Rara (2009)

 Dor de Mama (2010)
Compilații:

 Salam, Denisa, Liviu (2006) 
 Guță, Denisa, Salam (2007)
 Guță și Denisa (2008)
 Denisa, Eliza, Ioana (2008)
 Denisa & Babi Minune & Florin Salam - Aproape de inima ta (2009)
 Haideți sus, Românilor! (2009)
 Trăiesc o poveste (2012)

Note

Legături externe 
Contul oficial de YouTube

Pagina oficială de Facebook

Contul oficial de Instagram

Nașteri în 1989
Decese în 2017